Chalkon steht für:
 Chalkon, ein aromatisches ungesättigtes Keton
 Chalkon (Münze), eine altgriechische Kupfer- oder Bronzemünze

Griechischen Mythologie:
 Chalkon (Sohn des Eurypylos), König auf Kos
 Chalkon (Vater des Abas), König in Euboia
 Chalkon (Vater des Bathykles), ein Myrmidone
 Chalkon (Führer des Antilochos), verliebt in Penthesileia 
 Chalkodon (Freier der Hippodameia), ein Freier der Hippodameia